Coriat ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Coriat (* 1948), französischer Wirtschaftswissenschaftler 
 Isador Coriat (1875–1943), US-amerikanischer Psychoanalytiker 
 Laurence Coriat, französische Drehbuchautorin